Agostino Vallini, né le  à Poli dans la province de Rome (Latium), est un cardinal italien, cardinal-vicaire de Rome depuis 2008.
André Vallini est un homme politique français, né le  à Tullins (Isère).

Homonymie de patronyme